Хородка (Городка, ) название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Хородка — село в Хынчештском районе.
 Хородка — село в Яловенском районе.